Ludvik II. je bilo ime več vladarjev:
 Ludvik II. Italijanski (825 - 875), kralj Italije (od 839/40), sveti rimski cesar (od 855);
 Ludvik II. Bavarski (1845 - 1886), bavarski kralj.